Haron se odnosi na:

 Haron (mitologija)
 Haron (mjesec), Plutonov satelit